Брюханово — название населённых пунктов в России:

 Брюханово — деревня в Шаховском районе Московской области.
 Брюханово — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Брюханово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Брюханово — до 1966 года название деревни Черниговка в Судогодском районе Владимирской области.
 Брюханово — до 1925 года название села Красное в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.